Emmanuel Challita (né en 1956), prélat de l'Église catholique chaldéenne
 Gabriel Chalita (né en 1969), avocat et homme politique brésilien
 Pierre Chalita (1930-2010), peintre, sculpteur, dessinateur, professeur et collectionneur d'art brésilien